Wilhelmsburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hamburg-Wilhelmsburg – stadsdet, Hamburg, 
 Wilhelmsburg, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Österrike 

 Wilhelmsburg, Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, 

Robotskapade Österrikeförgreningar